Ayudante puede referirse a:
 El que proporciona ayuda.
 Ayudante de campo, con diversos significados (en particular, área militar y deportiva).
 Ayudante de dirección o Asistente de dirección (cine y televisión).
 Ayudante de cocina o Cocinero ayudante, trabajador en posición de aprendizaje.
 Profesor ayudante, un tipo de profesor.
 Profesor Ayudante Doctor, en el sistema universitario español, profesor e investigador de Universidad con contrato laboral de entre tres y cinco años y dedicación a tiempo completo.
 Ayudante Técnico Sanitario (ATS -Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios de España-).
 Ayudante de Santa, un personaje infantil.
 Ayudante de Office, característica incluida en Office 97 y versiones sucesivas hasta Office 2007, en la cual los ayudantes fueron sustituidos por un nuevo sistema de ayuda.